Станислав Ерёмин:
 Ерёмин, Станислав Вячеславович (род. 1985) — российский волейболист.
 Ерёмин, Станислав Георгиевич (род. 1951) — советский баскетболист, тренер.